

Persone
Aya Hirano (1987) – cantante e doppiatrice giapponese 
Ayumu Hirano (1998) – snowboarder giapponese
Fumi Hirano (1955) – attrice, doppiatrice e cantante giapponese
Jorge Hirano (1956) – ex calciatore peruviano di origini giapponesi
Keiichiro Hirano (1975) – scrittore giapponese
Kōta Hirano (1973) – mangaka giapponese
Makiko Hirano , meglio nota come Makiko Esumi (1966) – attrice giapponese
Hirano Nagayasu (1559-1628) – samurai giapponese
Sayaka Hirano (1985) – tennistavolista giapponese
Takashi Hirano (1974) – ex calciatore giapponese
Toshiki Hirano (1953) – regista e animatore giapponese

Altro
Hirano – stazione della metropolitana di Osaka
Hirano – stazione di Osaka sulla linea principale Kansai
Miharu Hirano – personaggio della serie di videogiochi Tekken